Terminologia muzyczna – klasa terminów należących do języka partytur (a więc takich, jak np. legato) oraz do języka opisu teoretycznego utworów muzycznych (a więc takich, jak np. allegro sonatowe).

Bibliografia 
 Anna Brożek, Principia musica. Logiczna analiza terminologii muzycznej, Warszawa 2006.

Muzykologia